Аржанцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Аржанцев, Иван Владимирович (род. 1972) — российский математик, декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
 Аржанцев, Павел Захарович (1917—2011) — советский и российский челюстно-лицевой хирург, военный врач, участник Великой Отечественной войны, заместитель главного стоматолога Министерства обороны СССР (1962—1987), доктор медицинских наук, полковник медицинской службы (1962), лауреат Государственной премии СССР (1981), заслуженный врач РСФСР.